Генри Фицалан (; 23 апреля 1512 — 24 февраля 1580) — английский аристократ, 19-й граф Арундел, 9-й барон Мальтраверс (в 1524—1544 годах носил титул учтивости лорд Мальтраверс). Кавалер ордена Подвязки.

Биография 
Генри Фицалан принадлежал к одному из самых знатных родов Англии. Он был единственным сыном Уильяма Фицалана, 18-го графа Арундела, и Энн Перси и через Вудвиллов состоял в близком родстве с королевским домом: Генрих VIII был его троюродным братом. После смерти отца в 1544 году Генри занял место в парламенте как граф Арундел.

Граф был женат на Кэтрин Грей, дочери Томаса Грея, 2-го маркиза Дорсета, и Маргарет Уоттон. В этом браке родились:

 Джейн (1537—1577), жена Джона Ламли, 1-го барона Ламли;
 Генри (1538—1556)
 Мэри, жена Томаса Говарда, 4-го герцога Норфолка.

Второй брак Генри Фицалана, с Мэри Арундел, остался бездетным.

Предки

Примечания 

Графы Арундел
Бароны Мальтраверс
Бароны Англии XVI века
Графы Англии XVI века
Фицаланы